Clemence steht für:

 Ray Clemence (1948–2020), englischer Fußballtorhüter und -trainer
 (1919) Clemence, nach Gerald M. Clemence (1908–1974) benannter Asteroid
 Clemence-Fjord am ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Land
 Clemence-Massiv, Massiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 einen Vornamen

Siehe auch:
 Clemens (Vor- und Familienname)
 Clement (Begriffsklärung)
 Clements (Begriffsklärung)
 Clementz (Begriffsklärung)
 Clemons (Begriffsklärung)
 Klemenz (Begriffsklärung)
 Klementz (Begriffsklärung)